Милосе́рдов — фамилия. Известные носители:

 Милосердов, Валерий Владимирович (1951—2015) — советский баскетболист.
 Милосердов, Василий Иванович (1920—1989) — советский ученый-философ.